Табло́ (від  — «дошка») — контрольна дошка або щит з різними умовними знаками, світловими та іншими сигнальними пристроями, що подає оперативну інформацію про стан або процеси на об'єктах.

Різновиди 
 Блінкерне табло — електромеханічний бістабільний матричний знакосинтезувальний індикатор.
 Перекидне табло — електромеханічна система для відображення текстів, що використовує перекидні таблички.
 Сегментне механічне табло — варіант електромеханічного табло, при якому відображуваний символ ділиться на окремі сегменти, реалізовані у вигляді пластинок з двома станами.
 Електронне табло — пристрій відображення інформації, зображення на якому формується електронним способом (інформаційне табло в аеропортах)

Джерела 

 

Носії інформації
Технології дисплеїв